Králiky, gemeente in Slowakije
Králíky (okres Ústí nad Orlicí), een Tsjechische gemeente in de regio Ústí nad Orlicí
Králíky (okres Hradec Králové), een Tsjechische gemeente in de regio Hradec Králové